MUB steht für:
 Flughafen Maun, IATA-Code des Flughafens in Botswana 
 Mecklenburgisches Urkundenbuch, eine Sammlung von Urkunden zur Mecklenburgischen Landesgeschichte von 786 bis 1400
 Distrikt Mubende, in Uganda nach ISO 3166-2 (UG-MUB)

Mub bezeichnet:
 die Nachfolgegruppe der österreichischen Band Ixthuluh

MUB